Lambeth bezeichnet:

Orte
 London Borough of Lambeth, Stadtbezirk von London
 Metropolitan Borough of Lambeth, ehemaliger Stadtbezirk von London

Personen
 Walter Lambeth (1896–1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch
 Lambeth Bluff, Kliff auf der Insel Heard im Indischen Ozean
 Lambeth-Konferenz
 Lambeth Palace
 Lambeth-Quadrilateral, vier Prinzipien, die von der Lambeth-Konferenz (1888) als Grundbedingungen der kirchlichen Einheit betrachtet wurden